Het Belgische kiesarrondissement Brugge valt samen met het administratieve arrondissement Brugge en met het provinciedistrict Brugge.

Structuur 

 Het kieskanton Brugge omvat de gemeenten Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Zedelgem en Zuienkerke.
 Het kieskanton Torhout omvat enkel de gemeente Torhout.

Verkiezingsresultaten

Federale Verkiezingen

Kamer van volksvertegenwoordigers 
Tot en met 1999 vormde het arrondissement Brugge een zelfstandig kiesarrondissement. Vanaf 2003 worden de federale en Vlaamse verkiezingen gehouden op niveau van de kieskring West-Vlaanderen (zie daar).

Resultaten van 1968 tot 1999 
 (*)1974: VFP-PFU (0,8%), A74 (0,72%) / 1981: BNP (0,68%) / 1985: VVP (0,19%) / 1987: GPR (0,2%) / 1991: B.E.B.  (0,57%) / 1995: VVP (0,2%), N.W.P.  (0,21%), V.N.P. (0,2%) / 1999: PNPb  (0,33%) /

Provincieraadsverkiezingen 
Het provinciedistrict / kiesarrondissement Brugge vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau naar de kieskantons Brugge en Torhout toe. Op arrondissementsniveau gebeurt de verdeling van de zetels in de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons. 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district alle 17 van het kiesarrondissement Brugge toegewezen (voorheen 20). Het totaal aantal zetels in de provincieraad van West-Vlaanderen werd vanaf 2013 herleid tot 72 (voorheen 84).

Resultaten sinds 1961 
 (*)1961: Onafh/indep  1974: Anderen 1985: Anderen 1987: VVP 1968: GPB, RAD 1991: B.E.B.. 1994: VVP LIEFDE, NF, NWP, V.N.P. 2000: V.N.P., Z.O.O.Z. 2012: Bron&Decoorne, Belg.Unie-BUB 2012: Belg-Unie, VCD, Piratenpartij

Verkozen kandidaten 
Volgende kandidaten werden verkozen voor de West-Vlaamse provincieraad in het provinciedistrict:

2012

2006

brugge